Plusieurs navires de l'US Navy possèdent le nom de USS Skipjack:
 USS Skipjack (sous-marin No. 24), le nom original du sous-marin renommé  pendant sa construction en 1911 et en service de 1912 à 1921 ;
 , sous-marin mis en service en 1938 et coulé lors d'exercices en 1946 et 1948 ;
 , sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire mis en service en 1959 et déclassé en 1990.

Skipjack